Арсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Арсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни